A205 (Duitsland), zie Bundesautobahn 205
 A205 (Groot-Brittannië) - weg in Groot-Brittannië
 A205 (Nederland), zie Rijksweg 205